50 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 2 sierpnia, a finał 3 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 80 pływaków z 77 krajów.

Mistrzem świata został Francuz Florent Manaudou. Srebrny medal zdobył Nicholas Santos z Brazylii. Trzecie miejsce zajęli ex aequo Węgier László Cseh i reprezentant Polski Konrad Czerniak.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:44.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:07.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:17.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015